Brusilova kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Brusilova (kulle), 
 Nunataki Brusilova, 

Robotskapade Antarktisförgreningar